Cecil Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

* Cecil Lake (Georgia)
 Cecil Lake (Colusa County, Kalifornien)
 Cecil Lake (Fresno County, Kalifornien)
 Cecil Lake (Siskiyou County, Kalifornien)
 Cecil Lake (Oregon)

Cecil Lake ist der Name folgender Orte in Kanada:
 Cecil Lake (British Columbia)